Э́а (; ) — в шумеро-аккадской мифологии один из трёх великих богов (наряду с Ану и Энлилем). Божество мудрости, подземных пресных вод и подземного мира, культурных изобретений, создатель реки Тигр; благосклонен к людям.

Почитался как бог-покровитель города Эриду. Там был его главный храм, называвшийся в честь «Абзу́». Так же назывался мифический мировой океан подземных пресных вод, окружающий землю. По мифам, Абзу (Апсу) смешавшись с Тиамат, создал богов «старшего поколения». Энки усыпляет и убивает его, а затем возводит над ним жилище, где зачинает Мардука. По повелению Энки его супруга Нинмах (Ки) создаёт из глины Адапа первого человека (шумерский аналог библейского Адама).

Генеалогия 
Отец Мардука. Супруг Дамкины (Нинмах) (Дамгальнуны).

Образ 

Изображался окружённым источниками вод, с рыбьим хвостом (подобно Олокуну и Дагону) и светильником. При раскопках возле его жертвенника найдено особенно много рыбьих костей.

Имел эпитеты «хитроумный, многомудрый, совершенный разумом, Разум Обширный». Само имя Энки значит «Господин Земли», «Владыка Низа».

Самюэль Крамер, один из ведущих шумерологов мира, отмечает свидетельства жгучей ревности Энки к своему брату Энлилю. Исследователь назвал ряд древних текстов «Энки и его комплекс неполноценности». Космогонические представления, лежащие в основе шумеро-аккадской мифологии, различают небесный мир бога Ану, надземный мир Энлиля (Бела) и подземный, принадлежащий Эйя. Под землёй находится царство мертвых. (Главные представления шумеро-аккадских мифов, определяющие положение трёх миров, изложены у Диодора Сицилийского.) Учитывая то, что имя Энки означает «Господин Земли», можно предположить, что Эа вынужден был уступить власть над надземным миром своему брату.

Шумерский миф о сотворении первых людей рассказывает, что Энки с помощью своей жены Нинмах сотворил людей из глины, чтобы избавить богов от работы по прокапыванию русел рек и гор при сотворении мира. Несовершенство людей объясняется тем, что Энки и Нинмах опьянели от выпитого на пиру пива. Первого мужчину в шумеро-аккадском мифе звали Адапа.

Энки предупредил Зиусудру (шумерского аналога библейского Ноя) о насланном Энлилем Всемирном потопе и убедил построить Ковчег. Чтобы оправдать свои необычные действия, Зиусудра должен был сказать следующее: страшась гнева Энлиля, он больше не может оставаться в Месопотамии и строит корабль, чтобы перебраться во владения Эа. Поскольку в этот период население страдало от засухи и голода, горожане были убеждены, что как только Зиусудра уедет, Энлиль обрадуется и пошлёт им богатую жатву. Люди не только не возражали против строительства, но и помогали, что позволило закончить ковчег за семь дней. Когда Энки обвинили в разглашении тайны, он сказал, что ничего не выдавал, а только позволил человеку догадаться о планах богов.

Параллель с «Книгой Бытия» Библии очевидна. В шумеро-аккадской версии решение уничтожить человечество и попытка его спасти представляют действия разных божеств, что выглядит более логичным, так как события мифов в древних политеистических религиях основывались на конфликтах между разными богами. Стоит отметить аргументы документальной гипотезы о написании Библии и явном наличии следов политеизма и последующего редактирования в Библии, особенно в Ветхом завете. Трудно сказать, почему Энки пошёл на риск и выступил против воли богов — либо его так заботила судьба собственного творения, либо основой его поступка послужила вражда со старшим братом Энлилем.

«Энума элиш» описывает, как Эа убил Апсу, супруга Тиамат. Из-за этого случилась война богов с Тиамат (аналог мифа о титаномахии в греческой мифологии). Сын Эа Мардук разделил Тиамат на 2 части, породив мир, и стал верховным богом Вавилона.

В мифах Эа действует как главное божество-демиург (творец мира, богов и людей), носитель культуры, божество плодородия, создатель человечества. Обычно в сказаниях подчёркивается его доброта, но также и хитрость, капризность. Он часто изображается пьяным. Несмотря на то, что он является олицетворением мудрости, богине Инанне удаётся его обхитрить (миф об Инанне и похищении так называемых «мэ» — кодекса социальных, этических, культурных, правовых и ритуальных законов, созданных богами).

Именем Эа (Энки) названа цепочка кратеров на спутнике Юпитера Ганимеде.

Палеоэпиграфы 

Первые клинописные упоминания об Энки восходят к XXVII—XXVI векам до н. э., к самому началу изобретения письменности.

Подробно описан в сказаниях «Энки и Мировой порядок» (или «Энки и мироздание»).

Связанные персонажи 

 Яхве
Элохим
 Ям
 Энлиль
 Инанна
 Мардук

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Боги земли
Боги мудрости и знаний
Боги по алфавиту
Месопотамские боги
Морские и речные боги
Боги планеты Меркурий